Västergötland peut signifier :
 Västergötland, une des 25 provinces historiques de Suède ;
 Classe Västergötland, une classe de sous-marins suédois.